Канапе́ (от ):
 Канапе — кулинарное блюдо в виде маленьких бутербродов.
 Канапе — предмет мебели, разновидность дивана.